Abfrage steht für:

 Abfrage an ein Informationssystem, siehe Abfragesprache
 Abfrage, umgangssprachlich für Rechenschaftsablage, Leistungsnachweis im Schulunterricht

Siehe auch:
 Anfrage